Horie (jap. ) bezeichnet:

 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Ehima: Horie (Ehime) (heute: Matsuyama)
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Tokushima: Horie (Tokushima) (heute: Naruto (Tokushima))
 ein japanisches Lehen: Horie (Han)

Horie ist der Familienname folgender Personen:
 Ayaka Horie (* ~1930), japanische Badmintonspielerin
 Hirohisa Horie (* 1970), japanischer Musiker
 Kei Horie (* 1978), japanischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchschreiber
 Kenichi Horie (* 1938), japanischer Segler und Forscher
 Hildegard Horie Sennlaub (* 1934), deutsche Pädagogin und Autorin
 Horie Kuwajirō (1831–1866), japanischer Fotograf
 Michiaki Horie (* 1941), japanischer Neurologe, Psychiater und Autor
 Misato Horie (* 1987), japanische Leichtathletin
 Mitsuko Horie (* 1957), japanische Synchronsprecherin und Sängerin
 Richard Horie, amerikanischer Künstler
 Horie Shigeo (1903–2000), japanischer Bankfachmann
 Shōta Horie (* 1986), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Horie Tadao (1913–2003), japanischer Fußballspieler
 Takafumi Horie (* 1972), japanischer Unternehmer
 Toshiyuki Horie (* 1964), japanischer Schriftsteller und Übersetzer
 Yui Horie (* 1976), japanische Synchronsprecherin und Sängerin